Arcanum oder Arkanum (‚das Geheimnisvolle‘, ‚das Geheimnis‘ von lat. arcanus ‚geheim‘, ‚heimlich‘) bezeichnet:
 Arcanum (Esoterik), ein geheimes Ritual oder Geheimwissen in der Esoterik
 Arcanum, eine einzelne Spielkarte beim Tarot-Kartenspiel
 Große Arkana, die 22 Trumpfkarten beim Tarot
 Arcanum divinae sapientia, eine päpstliche Enzyklika von Leo XIII. über die christliche Ehe (1880)
 Arcanum: Von Dampfmaschinen und Magie, ein Computer-Rollenspiel
 Arcanum (Musikprojekt), ein Musikprojekt
 Arcanum (Ohio), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Arcanum oder Arkanum als Arzneimittelbegriff bei Paracelsus

Siehe auch:

 Arcana (Begriffsklärung)
 Arkan (Begriffsklärung)
 Arkana (Begriffsklärung)
 Arckanum, schwedische Black-Metal-Band